Linders ist der Familienname folgender Personen:

 Dietmar Linders (* 1940), deutscher Fußballtorhüter
 Pelle Linders (* 1975), schwedischer Handballer

Siehe auch:
 Linder